Schwenninger ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Schwenninger (* 1902), deutscher Täter der Krankenmorde in der Zeit des Nationalsozialismus
 Walter Schwenninger (1942–2010), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
Siehe auch:
 Schweninger
 Schwenningen